Коутс () — англійське прізвище.

Відомі носії 
 Майкл Ллойд Коутс — американський астронавт.
 Ден Коутс — американський політик.
 Кім Коутс — канадський актор.